Pod školou či Pod Školou je rozšířený místní název, může to být: 

část obce
 Pod Školou (Horní Police) – část obce Horní Police v okrese Česká Lípa

přírodní památka
 Pod školou (přírodní památka, Hlubočepy) – chráněná skalnatá stráň v Praze-Hlubočepích
 Jeskyně pod školou – přírodní památka, Motyčky, Velká Fatra, Slovensko

název ulice
 Pod školou – ulice v obcích Praha (Košíře), Líbeznice, Černošice, Zruč-Senec, Lišany, Držovice
 Pod Školou – ulice v obcích Tuchoměřice, Kosoř, Říčany, Týnec nad Sázavou, Ústí nad Labem, Chrást, Černovice, Plzeň, Kutná Hora, Jihlava, Dub nad Moravou, Šenov, Bučovice, Moravské Knínice, Frýdek-Místek, Velké Pavlovice, Dobroslavice, Zlín, Nálepkovo
 Pod starou školou – ulice v Praze-Nebušicích
 Pod novou školou – ulice v Praze-Nebušicích